Beaver Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Beaver Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Beaver Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Beaver Lake, Alberta, sjö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar